Kingman (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Kingman (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Kingman (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Escull Kingman, territori sota l'administració dels Estats Units d'Amèrica que consta oficialment com a «no incorporat»
 Fórmula de Kingman, aproximació del temps d'espera mitjà en una cua G/G/1 en teoria matemàtica de cues
 New Kingman-Butler, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona